Берженьи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Берженьи, Даниэль (1776—1836) — известный венгерский поэт.
 Берженьи, Ральф (1909—1978) — венгерский стрелок, призёр Олимпийских игр.